Aqsu River kan syfta på följande platser:

Kina 

 Toxkan He, vattendrag, 
 Aksu He, vattendrag, Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar